

Geografia
 Spivey – comune del Kansas

Persone 
 Bill Spivey – cestista statunitense
 Dan Spivey – wrestler statunitense
 Jim Spivey – atleta statunitense
 Ron Spivey – cestista statunitense
 Victoria Spivey – cantante statunitense